Tantalosz, Zeusz és Plutó ókeanida fia
 Tantalosz, az előbbi unokája, Broteasz fia
 Tantalosz, Thüesztész fia, Atreusz unokaöccse

Lásd még:
 2102 Tantalus kisbolygó